El término Los Pájaros puede referirse a:

Los pájaros, película de Alfred Hitchcock.
Los pájaros, ópera de Walter Braunfels basada en Las aves de Aristófanes.
Los pájaros, álbum del cantante argentino Vicentico.
Laguna de los Pájaros, situada en la Sierra de Guadarrama (España).
Risco de los Pájaros, situado en la Sierra de Guadarrama (España).
Los Pájaros (Sevilla), un barrio de Sevilla.
Pájaros, facción armada en Colombia de filiación conservadora durante los años de la violencia.